In francese, il termine Hôtel de ville (pron. fr. AFI: ) indica il municipio di una grande città o di un capoluogo regionale, ovvero l'edificio, detto anche casa comunale, ove ha sede l'amministrazione comunale. Per i comuni minori, si impiega la denominazione mairie in francese standard, oppure maison communale in francese valdostano.

Amministrazione pubblica

Francia 
 Hôtel de Ville di Lione
 Hôtel de Ville di Parigi
 Hôtel de Ville di Reims
 Hôtel de Ville di Arles
 Hôtel de Ville di Marsiglia
 Hôtel de Ville di Metz

Italia 
 Hôtel de Ville di Aosta

Trasporti 
Hôtel de Ville (metropolitana di Parigi) - stazione della metropolitana di Parigi